Санта-Урсула ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 22,59 км². Население 14143 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе